Twilight of the Thunder God — седьмой студийный альбом шведской группы Amon Amarth. Релиз альбома состоялся 17 сентября 2008 года.

Список композиций 
 «Twilight of the Thunder God» (feat. Roope Latvala) − 4:09
 «Free Will Sacrifice» − 4:09
 «Guardians of Asgaard» (feat. Lars Göran Petrov) − 4:23
 «Where Is Your God?» − 3:11
 «Varyags of Miklagaard» − 4:18
 «Tattered Banners and Bloody Flags» − 4:30
 «No Fear for the Setting Sun» − 3:54
 «The Hero» − 4:02
 «Live for the Kill» (feat. Apocalyptica) − 4:10
 «Embrace of the Endless Ocean» − 6:44

Бонусные треки 
 «Intro»
 «Valhall Awaits Me»
 «Runes to My Memory»
 «Cry of the Black Birds»
 «Asator»
 «Pursuit of Vikings»
 «Fate of Norns»
 «Without Fear»
 «With Oden on Our Side»
 «Where Silent Gods Stand Guard»
 «An Ancient Sign of Coming Storm»
 «Victorious March»
 «Death in Fire»

Примечания

Ссылки 

Альбомы Amon Amarth
Альбомы Metal Blade Records